XAA est une abréviation de trois lettres avec différentes significations, comme décrit ci-dessous :

 en informatique, XAA pour XFree86 Acceleration Architecture, désigne une architecture du pilote X Window System,
 en biochimie, Xaa désigne un acide aminé protéinogène indéterminé dans une séquence peptidique.